Нийоле Ожелите (, род. 1954) — советская и литовская , литовский политик, телеведущая, заслуженная артистка Литовской ССР (1985).

Биография 
Нийоле Ожелите родилась 31 марта 1954 года в Вильнюсе. Мать вырастила Нийоле одна. Материальное положение в семье было тяжёлым. Окончила 23-ю среднюю школу (в настоящее время — прогимназия имени Симонаса Даукантаса) в Вильнюсе.  В 1977 году окончила театральный факультет Литовской консерватории. С 1977 года актриса Литовской киностудии. В 1985 году стала Заслуженной артисткой Литовской ССР. Член КПСС c 1989 года. На XX съезде Коммунистической партии Литвы голосовала за выход КПЛ из состава КПСС (и стала членом ЦК самостоятельной КПЛ). В 1990 году была избрана депутатом Верховного Совета Литовской ССР. Подписант Акта о восстановлении независимого Литовского государства от 11 марта 1990 года.

Член партии Союз Отечества (Консерваторы Литвы) (1993—1999), одна из её учредителей и членов правления. Учредительница и председатель Союза женщин консерваторов (1996—1999). 

В 1996 году была избрана депутатом Сейма Литовской Республики по партийному списку Союза Отечества (Консерваторов Литвы).

С 2000 года с перерывами вела различные передачи на литовском телевидении. 

Разведена. Бывший муж — художник Саулюс Вайтекунас. Имеет трёх дочерей: Ева, Сауле и Эляна.

Фильмография

Роли в кино 
  — Бубенчик — Иевуте
  — Приключения Калле-сыщика — Фрида
  — Парень с Рабочей улицы — Стасе
  — Не буду гангстером, дорогая — Делла
  — Лицо на мишени — Руби Адамс
  — Отель «У погибшего альпиниста» — Брюн
  — Карьера Дичуса — Аделе
  — Путешествие в рай — Буше
  — Американская трагедия — Бертина
  — Тревога — Максимова
  — Дочь конокрада — Камиле
  — Рай красного дерева — Айрина
  — Извините, пожалуйста! — Инга (в титрах — Ниёле Ожелите)
  — Действуй по обстановке! — Хельга
  — Два гусара — Анна Фёдоровна Зайцева
  — Исповедь его жены — Стасе
  — Здесь наш дом
  — Легенда о бессмертии — Анна
  — Всего один поворот — Елена Тарасова
  — Зонтик для новобрачных — Вера
  — Хотите — любите, хотите — нет… — Катерина
  — Кончина — Маруся

Озвучивание 
  — литовский вариант фильма «Бешеные скачки» ()

Работа на телевидении 
 TV4 Коррида «Korida»
 LNK Арена «Arena»
 5 канал В своём кругу «Savame rate»
 LTV Агентство СОС «Agentūra SOS»
 TV3 Женское счастье «Moterų laimėje»

Признание и награды 
 Премия XV ВКФ в Таллине (1982 — за участие в фильме «Дочь конокрада»).

Примечания

Ссылки 
 
 Автобиография  
 Интервью сайту www.mamosdienorastis.lt  

Заслуженные артисты Литовской ССР
Выпускники Литовской академии музыки и театра
Персоналии:Литовская киностудия
Члены КПСС
Члены Сейма Литвы
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 12-го созыва
Телеведущие Литвы
Члены Союза Отечества